Alix Rist (1922-1980), artiste française
 Édouard Rist (1871-1956), médecin français
 Charles Rist (1875-1955), économiste français
 Gilbert Rist (1938-2023), sociologue suisse
 Jean Rist (1900-1944), ingénieur et résistant, Juste parmi les nations
 Johann Rist (1606-1667), poète et prédicateur allemand
 Noël Rist (1906-1990), médecin français
 Pipilotti Rist (1962-), vidéaste suisse
 Robbie Rist (né en 1964), acteur américain
 Sepp Rist (1900-1980), acteur allemand
 Stéphanie Rist (1973-), personnalité politique et médecin française
 Christian Rist (né en 1952), acteur et metteur en scène de théâtre français.

Voir aussi 
 Le Rist système de corporation de propriété